Diamond Dogs (1974) est le huitième album de musique interprété et produit par David Bowie.
 Diamond Dogs (1974), est une chanson de David Bowie issue de l'album homonyme.
 Diamond Dogs (2003) est un livre de science-fiction appartenant au Cycle des Inhibiteurs d'Alastair Reynolds.
 Diamond Dogs (2007) est un film de Shimon Dotan et Dolph Lundgren.
 Diamond Dogs est le nom de l'armée de Venom Snake dans le jeu vidéo Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (2015)